Century Child () — четвёртый альбом группы Nightwish, вышедший в 2002 году на лейбле Spinefarm.

Century Child — первый альбом группы, в записи которого принял участие Марко Хиетала в качестве басиста и вокалиста. Его появление повлияло на музыку Nightwish. Марко исполнял некоторые партии вокала расщеплением, в отличие от ранее сотрудничавшего с Nightwish гроулера Тапио Вильска. Его манера игры на бас-гитаре медиатором также отличается от манеры игры пальцами, которую практиковал Сами Вянскя. Начиная с этого альбома Nightwish начали постепенно уходить от пауэр-метала.

Издания 
Spinefarm выпустил специальную редакцию этого альбома на двух CD в 2004 году. Она включает в себя диск, защищённый от копирования, с подписями участников группы и необычно выглядящий прозрачный диск с видео на кавер «Over the Hills and Far Away» Гэри Мура. Буклет так же содержит ID-код, с помощью которого владелец может загрузить из интернета полную версию альбома и три дополнительных композиции: «Nightwish», «The Forever Moments» и «Etiäinen». Все они взяты с первого демоальбома группы, записанного в то время, когда они были акустическим проектом.

Автор обложки — художник Маркус Майер.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификация

Участники записи 
 Туомас Холопайнен — композитор, клавишные
 Эмппу Вуоринен — гитара
 Юкка Невалайнен — ударные
 Тарья Турунен — вокал
 Марко Хиетала — бас-гитара, вокал

Гости
 Сэм Хардвик — голос в «Bless the Child» и «Beauty of the Beast»

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Nightwish
Альбомы Century Media Records
Альбомы Spinefarm Records